José Hernández  – giocatore di baseball portoricano
José Hernández  – scrittore argentino
José Hernández  – calciatore venezuelano
José Hernández  – scrittore canadese
José Hernández  – pugile spagnolo
José Hernández  – tennista dominicano
José Eugenio Hernández  – calciatore e allenatore di calcio colombiano
José Gregorio Hernández  – medico, scienziato e religioso venezuelano
José M. Hernández  – astronauta statunitense
Adrián José Hernández Acosta, detto Pollo – calciatore spagnolo
Juan José Pérez Hernández  – esploratore spagnolo